Adolf Georg Martin von Henselt (1814–1889) – niemiecki kompozytor i pianista okresu romantyzmu
 Henselt z Kaedwen – fikcyjna postać z sagi o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego